Со́мово (також Со́мове; ) — топонім в Росії. Ймовірно походить від «сом» або прізвища Сомов.

Сомово — мікрорайон у Воронежі.
 Сомово — село в Рамонському районі.

Сомово — присілок () в Сафоновському районі.
 Сомово — присілок () у Вяземському районі.

Сомово — село в Одоєвському районі.